Бадени има више значења:

 Бадени (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Бадени (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Бадени (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Бадени (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Бадени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Бадени (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Бадени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији